Жорж Жоэн (; 31 июля 1877 — 6 декабря 1955) — французский крокетчик, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Жоэн соревновался среди одиночек по одному мячу. Сначала он занял второе место в первом раунде со счётом 13 очков. Затем он занял первое место во втором, набрав 16 очков. В финале он занял второе место, набрав 21 очко. Также он соревновался в соревнованиях пар вместе с французом Гастоном Омуаттом. Они были единственными соревнующимися и, проведя только один матч без противника, выиграли золотые медали.

Ссылки 
 Г. Жоэн на sports-reference.com

Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Крокетчики Франции
Крокетчики на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по крокету